Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappij der Vereenigde Oliefabrieken te Zwijndrecht, zie Unimills